GATE — бразильские спецподразделение военной полиции Сан-Паулу и Минас-Жерайс.
 GATE — система обработки естественного языка с открытым исходным кодом.
 CV/GATE — аналоговый метод управления синтезаторами, драм-машинами и другим подобным оборудованием с помощью внешних секвенсоров.